Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2017 года прошёл в городе Сплит (Хорватия) со 2 по 8 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали

Результаты, включая медали в рывке и толчке

Командный зачёт

Ссылки 
 

2017
Апрель 2017 года
Тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Сплите
Спорт в Хорватии в 2017 году
Чемпионаты Европы в Хорватии
Тяжёлая атлетика в Хорватии
2017 год в тяжёлой атлетике